Крест Воинской доблести (крест «За воинскую доблесть») — название наград некоторых государств:

 Крест Воинской доблести (Буркина-Фасо)
 Крест «За воинскую доблесть» (Италия)
 Крест Воинской доблести (Мали)
 Крест Воинской доблести (Республика Конго)
 Крест Воинской доблести (Сенегал)
 Крест Воинской доблести (Франция)